Прем'єр-ліга Азербайджану 2009–2010 — 18-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Чемпіоном вдруге став Інтер.

Хід сезону 
Перша гра пройшла 14 серпня на Олімпійському стадіоні Сальян, зустрічалися місцевий клуб «Мугань» і сумгаїтський «Стандард». Перемогли господарі 1:0.

Клуби 

У Прем'єр-лізі чемпіонату Азербайджану з футболу брали участь 12 команд:

Перший раунд

Турнірна таблиця 

|}
Позначення:

Результати

Чемпіонська група 

Примітки: 
1. Клуб Баку взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Азербайджану 2009—2010

Позначення:

Результати

Група вильоту 

|}

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану  з футболу 2009/10 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2009—2010
Азербайджан
Азербайджан
2009 в азербайджанському спорті
2010 в азербайджанському спорті